Autumn Classic International 2017 — четвертый международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Монреаль с 20 сентября по 23 сентября 2017 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является третьим его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте спортивной федерации Skate Canada

2017 год в фигурном катании
Autumn Classic International
Сентябрь 2017 года
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Спорт в Канаде в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Монреале